В'єві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 В'єві () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн